São João de Iracema kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João de Iracema (ort), São Paulo, 
 São João de Iracema (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar